La edición 87.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 5 de junio de 1988 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas, el mismo número de tenistas con el que comenzó el cuadro individual femenino

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el sueco Mats Wilander  logrando así el su tercer y último  triunfo en París al imponerse en la final al francés Henri Leconte.

En la competición individual femenina la victoria fue, por segundo año consecutivo, para la alemana Steffi Graf que lograba su segundo  título de los seis que  obtendría en Roland Garros al imponerse a la soviética Natalia Zvereva.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Torneo dobles mixto

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1988